Ministero dell'ambiente e dell'energia – dicastero del governo greco, operativo dal 2009
Ministero dell'ambiente e dell'energia  – dicastero del governo svedese, operativo dal 1987 al 1990, quando le sue competenze furono attribuite al ministero dell'ambiente e al ministero dell'industria